Francisco Adriano da Silva Rodrigues, ismert nevén Adriano (Belo Horizonte, 1985. október 14. –) brazil labdarúgó, az UR Trabalhadores csatára.

Jegyzetek

További információk 
Francisco Adriano da Silva Rodrigues adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1985-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
A Cruzeiro labdarúgói
Az Ipatinga FC labdarúgói
Az América (MG) labdarúgói
A Nacional labdarúgói
A Boavista labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek